Intel Q35 — чипсет Intel выпущенный осенью 2007 года. Является преемником чипсета Intel Q33. Кодовое наименование Bearlake.

Краткое Описание 

 поддержка процессоров семейства процессоров Core 2 Duo с частотой системной шины 800/1066 и 1333 МГц;
 поддержка двухканальной оперативной памяти DDR2-800/667/533. В отличие от P35 не поддерживает DDR3-800/1066. Таким образом максимальная пропускная способность шины 6.4GB/s. Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти - 8Гб. 
 графический интерфейс PCI Express x16;
 интегрированное графическое ядро с поддержкой Microsoft DirectX* 9, Shader Model 2.0 и OpenGL* 1.4; (но в отличие от G35 без поддержки технологии Clear Video Technology)
 поддержка интерфейса External SATA.
 поддержка технологии vPro.
 поддержка проброса PCI устройств в виртуальную машину VT-d.

Поддерживаемые процессоры 
 Intel Core 2 Quad Q6600, Q6700, Q8200, Q8300, Q8400, Q9300, Q9400, Q9500, Q9550, Q9600, Q9650
 Intel Core 2 Duo  E4300, E4400, E4500, E4600, E4700, E6300, E6400, E6500, E6600, E6550, E6650, E6750, E6850 E7200, E7300, E7400, E7500, E7600, E8300, E8400, E8500, E8600 
 Intel Celeron  420, 430, 440, 450, Celeron Dual-Core E1200, E1300, E1400, E1500, E1600, E3200, E3300, E3400
 Intel Pentium  E2140, E2160, E2180, E2200, E2220, E5200, E5300, E5400, E5500, E5700, E5800, E6400, E6500 E6600, E6700, E6800

См. также 
 Список микропроцессоров Intel
 NVidia

Чипсеты Intel